Martin County er navnet på seks counties i USA:

 Martin County, Florida
 Martin County, Indiana
 Martin County, Kentucky
 Martin County, Minnesota
 Martin County, North Carolina
 Martin County, Texas